CCNA steht für:
 Compañía Colombiana de Navegación Aérea, ehemalige kolumbianische Fluggesellschaft
 Conseil de Coopération Nord Atlantique (dt.: Euro-Atlantischer Partnerschaftsrat), nordatlantischer Kooperationsrat
 Canadian Consortium on Neurodegeneration in Aging, kanadisches Forschungskonsortium
 Cisco Certified Network Associate, IT-Zertifikat, siehe Liste von IT-Zertifikaten#Cisco

Abkürzung